Енгиджа — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Енгиджа — село в Габалинском районе.
 Енгиджа — село в Шарурском районе.

Армения 
 Енгиджа — до 1978 г. название села Норабац в Араратской области.
 Енгиджа — до 1991 г. название села Сисаван в Араратской области.